Чемпионат Люксембурга по футболу 2011/2012 проходил с 5 августа 2011 года по 13 мая 2012 года. Победу в чемпионате одержал клуб «Ф91 Дюделанж».

Регламент 
В турнире приняли участие 14 клубов. С 5 августа 2011 года по 13 мая 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата. Два худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион. Ещё один, «Свифт» играл стыковой матч с третьей командой низшего дивизиона «Вильц» и проиграл его 2:6.

Команды-участницы

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Плей-офф за вылет в нижний дивизион 

2011/2012
Люксембург
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Люксембурге в 2011 году
Спорт в Люксембурге в 2012 году